WackoWiki est un moteur de wiki petit, léger, maniable, extensible, multilingue ; il est basé sur WakkaWiki ; il est écrit, comme WakkaWiki, en langage de programmation PHP, et il utilise MySQL pour stocker les pages. WackoWiki a un éditeur semblable à un WYSIWYG, un programme d'installation facile, de nombreuses localisations ; il supporte les courriels de notification sur les changements ou les commentaires, divers niveaux de cache, les designs (skins) ; il est conforme au HTML5, il gère les droits de page (ACL) ainsi que les pages de commentaire. WackoWiki est distribué sous la licence BSD.

Quoique WackoWiki soit développé par des programmeurs russes, ce n'est pas un système exclusivement russe. Actuellement, il supporte les langues suivantes : , , , , , , , , , , , , ainsi que .  Élaboré en 2003, WackoWiki a été inspiré du fameux système WakkaWiki que Hendrik Mans et Carlo Zotman, les concepteurs de base, ont abandonné.

WackoWiki permet une utilisation complète des applications HTML, ainsi que le programme d'analyse SafeHTML (conçu par les mêmes personnes) pour éliminer tout fichier dangereux (JavaScript etc.) qui pourraient causer des attaques de type XSS.

Les concepteurs de WackoWiki ont aussi créé WikiEdit, un éditeur JavaScript WYSIWYG avec des raccourcis et une barre d'outils. WikiEdit permet une incrémentation automatique (comme les incréments dans les listes d'énumération), un dispositif unique pour les concepteurs de page web.

WackoWiki est largement utilisé en Allemagne et Russie en tant que moteur de wiki, mais aussi par de nombreuses entreprises dans le domaine de l'informatique en tant que CMS léger ou en tant que Knowledge Management System.

Dispositifs du Wacko 
 toutes les fonctionnalités du WakkaWiki, comprenant les systèmes d'installation et système d'amélioration (parce que c'est vraiment la continuation de celui-ci).
 Conçu pour être rapide et extensible 
 Installation rapide et facile
 Gestion intégrée des utilisateurs
 Contrôle des accès pour chaque page avec possibilité de créer une liste de contrôle des accès
 La fonction des pages-commentaires est intégrée
 Complète Gestion de versions
 Facile pour les nouveaux utilisateurs
 De nombreux sites Supports - de nombreux sites peuvent fonctionner à partir de la même installation
 groupes (sous-pages) & adressage relatif
 surveillance des pages & notification des modifications et commentaires par courriel (les différences entre versions sont indiquées dans le courriel)
 Édition "What You Think Is What You Get" améliorée — insertion de tables, conventions de codage compatibles Open Wiki
 Les liens peuvent être de type camel case ou libres (free links)
 Puissants outils pour indiquer les différences entre versions
 Plusieurs niveaux de "cache" (liens arrières, pages) apportent un gain en performances significatif par rapport à Wakka
 Génération automatique de tables des matières
 Correction à la volée des fautes de ponctuation & caractères spéciaux
 Support de personnalisation de l'aspect ou thèmes (skins).
 Beaucoup plus de perfectionnements

Voir aussi

Articles connexes 
 Wiki
 Moteur de wiki
 Liste de logiciels wiki

Liens externes 
  WackoWiki
  WackoWiki Documentation en Français
  WackoWiki Fonctionnalités

Références 

Moteur de wiki
Logiciel écrit en PHP
Logiciel libre sous licence BSD